Зюнгар — название населённых пунктов в России:

 Зюнгар — посёлок в Яшкульском районе Калмыкии
 Зюнгар — исчезнувший хутор в Зимовниковском районе Ростовской области
 Зюнгар-Кюбетовский — исчезнувшее село в Городовиковском районе Калмыкии